Văleni több romániai település neve:

 Valény, Bákó megye
 Dombos, Brassó megye
 Ompolyszáda, Fehér megye, Metesd község
 Văleni, Fehér megye, Bucium község
 Patakfalva, Hargita megye
 Valény, Hunyad megye
 Peskvaletanya, Kolozs megye
 Magyarvalkó, Kolozs megye
 Mikolapatak, Máramaros megye
 Văleni, Maros megye 
 Valény, Neamţ megye 
 Văleni, Olt megye
 Huruba, Szeben megye
 Szalonnavölgy, Szilágy megye
 Văleni, Vaslui megye